Westin ist die Bezeichnung für:

 Westin Hotels & Resorts, eine Hotelkette der Starwood-Gruppe

Westin ist der Familienname folgender Personen:

 Eva-Karin Westin (* 1972), schwedische Biathletin
 Fredric Westin (1782–1862), schwedischer Maler
 Nore Westin (1937–2016), schwedischer Biathlet